Владимир Константинович Грузинов (7 января 1903, Новокузнецк — 15 июня 1971, Караганда) — советский металлург, академик АН КазССР (1962), доктор технических наук (1959), профессор (1960).

Биография 
В 1927 году окончил Сибирский технологический институт в Томске.

В 1927-1937 годах инженер на металлургическом заводе, начальник доменного цеха.Одновременно с работой на Кузнецком металлургическом заводе читал лекции по Оборудованию доменных цехов и воздуходувок в СибГИУ.

С 1937 по 1946 год — главный конструктор по металлургическому оборудованию Уралмашзавода в Екатеринбурге.

С 1946 по 1962 год — заведующий кафедрой Уральского политехнического института.

В 1963—1965 годах заместитель директора Казахстанского филиала Центрального научно-исследовательского института чёрной металлургии.

В 1965—1966 годах организовал и возглавил кафедру заводского оборудования в Карагандинского политехнического института.

В 1966—1971 годах заместитель директора по научной работе Химико-металлургического института АН КазССР.

Основные научные работы 
Основные научные работы в области механизации и автоматизации производств, процессов в чёрной металлургии. Разработал и внедрил оригинальный метод автоматического набора, взвешивания и загрузки шихтовых материалов в доменные печи. Занимался вопросами рационального использования железофосфористых руд Лисаковского месторождения.

Награды 
Награждён орденом «Знак Почёта».

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте Юнеско

Металловеды Казахстана
Металловеды СССР
Академики АН Казахской ССР
Выпускники Томского политехнического университета
Преподаватели Сибирского индустриального университета
Преподаватели Уральского технического университета
Преподаватели Карагандинского технического университета
Персоналии:Уралмашзавод